Benedetto Musolino – włoski wojskowy i polityk
 Giuseppe Musolino – włoski gangster